

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Tales, starogrčki filozof (* 640. pr. Kr. ili 624. pr. Kr.)